Franceschetti ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Franceschetti (1896–1968), Schweizer Augenarzt 
 Antoine Franceschetti (1913–?), französischer Fußballspieler
 Benito Gennaro Franceschetti (1935–2005), Erzbischof von Fermo
 Georges Franceschetti (* 1948), französischer Fußballspieler